Cristina Federica Augusta de Prusia (en alemán, Christine Friederike Auguste von Preußen; Potsdam, 1 de mayo de 1780-Kassel, 19 de febrero de 1841) fue electora consorte de Hesse y anfitriona de salones literarios alemana. Era la tercera hija y quinta entre los hijos del rey Federico Guillermo II de Prusia y de Federica Luisa de Hesse-Darmstadt. Fue la primera consorte del elector Guillermo II de Hesse. Augusta era una pintora de talento. Entre las lecciones dejadas por su obra se encuentran también autorretratos.

Biografía 
El matrimonio de Augusta fue concertado políticamente y no fue feliz. Augusta y Guillermo a menudo tuvieron conflictos entre ellos, lo que llevó a confrontaciones agresivas. En 1806, Hesse fue ocupado por Francia. Augusta estaba en Berlín con sus hijos en este tiempo, y cuando el ejército de Napoleón se dirigió a Berlín, permaneció en la capital debido a su embarazo cuando fue tomada por Francia. Napoleón puso guardias en torno a su casa y dio órdenes de no molestarla. Con Hesse y Prusia ocupadas y su familia en el exilio, Augusta se encontraba sin dinero, y después de dar a luz, pidió un encuentro con Napoleón. Ella apareció ante él con su hijo recién nacido en brazos y uno de sus hijos cogido de la mano, y le pidió una pensión que Napoleón le concedió.

Después del nacimiento de su último hijo en 1806, la relación entre Augusta y Guillermo fue extraoficialmente terminada y en 1815, acordaron en separarse y mantener casas separadas. Augusta vivió en el palacio Schoenfeld, donde se convirtió en célebre anfitriona de salones de lectura y el centro del romántico círculo de Schoenfelder, que incluyó a Ludwig Hassenpflug, Joseph von Radowitz y los hermanos Grimm, y Guillermo vivió en una residencia diferente con Emilie von Reichenbach-Lessonitz. Augusta cerró su salón en 1823, y entre 1826 y 1831 vivió en La Haya, Coblenza, Bonn y Fulda. Volvió a Kassel en 1831. Augusta fue considerada una habilidosa pintora.

Matrimonio y descendencia 
El 13 de febrero de 1797 en Berlín, Augusta se casó con el príncipe Guillermo de Hesse-Kassel, el mayor de los hijos supervivientes del landgrave Guillermo IX de Hesse-Kassel. En 1803, el landgrave fue elevado a elector de Hesse, y el príncipe Guillermo sucedió a la muerte de su padre en 1821. Varios meses después de la muerte de Augusta, Guillermo se volvió casar con su antigua amante Emilie Ortlöpp, condesa de Reichenbach-Lessonitz, con quien tuvo ocho hijos más.

Hijos 
 Guillermo (9 de abril de 1798-25 de octubre de 1800).
 Carolina (29 de julio de 1799-28 de noviembre de 1854).
 Luisa (3 de abril de 1801-28 de septiembre de 1803).
 Federico Guillermo (20 de agosto de 1802-6 de junio de 1875), sucedió a su padre como elector de Hesse. Casado morganáticamente con Gertrude Lehmann.
 María Federica (6 de septiembre de 1804-4 de enero de 1888), casada con el duque Bernardo II de Sajonia-Meiningen y tuvieron descendencia.
 Fernando (9 de octubre de 1806-21 de noviembre de 1806).

Títulos y órdenes

Títulos 

1 de mayo de 1780-13 de febrero de 1797 Su Alteza Real la princesa Augusta de Prusia.
13 de febrero de 1797-15 de mayor de 1803 Su Alteza Real la princesa heredera de Hesse-Kassel.
15 de mayo de 1803-27 de febrero de 1821 Su Alteza Real la princesa electoral de Hesse.
27 de febrero de 1821-19 de febrero de 1841 Su Alteza Real la electora de Hesse.

Órdenes 

 Dama de la Orden de Luisa. ()

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Electoras de Hesse
Princesas de Prusia del siglo XVIII (Casa de Hohenzollern)
Casa de Hesse-Kassel
Landgravinas de Hesse-Kassel
Damas de la Orden de Luisa
Nacidos en Potsdam
Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)